Ронсна́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Вильбуа-Лавалет. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16283.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-западу от Парижа, в 125 км южнее Пуатье, в 21 км к югу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 551 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 367 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 252 были экономически активными, 115 — неактивными (показатель активности — 68,7 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 252 активных работали 228 человек (124 мужчины и 104 женщины), безработных было 24 (10 мужчин и 14 женщин). Среди 115 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 47 — пенсионерами, 44 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XII век). Памятник истории с 2009 года
 Монастырь Св. Иоанна Крестителя (XI век). Памятник истории с 1988 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта